Alustante kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alustante (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Alustante (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar